Pulau-pulau Penju kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Togianöarna, öar, Sulawesi Tengah, }
 Pulau-Pulau Penyu (öar i Indonesien, Moluckerna), 

Robotskapade Indonesienförgreningar